Макросс:

 Макросс — обширная серия фильмов, игр, книг, аниме и манги в жанре меха.
 Макросс 7 — телевизионное аниме.
 Макросс II — первый аниме-сиквел к Гиперпространственная крепость Макросс.
 Макросс Плюс — четырёхсерийное аниме и полнометражный анимационный фильм, являющиеся частью серии «Макросс».
 Макросс Хаус — музей-усадьба в 6 км от города Килларни, графство Керри, Ирландия.